Tunliu steht für:

 Tunliu, chinesischer Kreis, Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Changzhi, Provinz Shanxi
 Tunliu (Fatunana), indonesischer Ort, Desa Fatunana, Distrikt Noebeba, Westtimor